Роберто Карлос Дуран Саманьего (; род. , , Панама) — панамский боксёр-профессионал, выступавший во 2-й наилегчайшей, полулёгкой, 2-й полулёгкой, лёгкой, 1-й полусредней, полусредней, 1-й средней, средней, 2-й средней и полутяжёлой весовых категориях. Чемпион мира в лёгкой (версия WBA, 1972—1978; версия WBC, 1978), полусредней (версия WBC, 1980), 1-й средней (версия WBA, 1983) и средней (версия WBC, 1989) весовых категориях. В целом, победил 15 боксёров (из них 12 нокаутом) за титул чемпиона мира в четырех весовых категориях. Один из сильнейших боксёров 1970-х и 1980-х годов. Был признан лучшим легковесом XX века. Многие авторитетные издания о боксе включают Дурана в 10 лучших боксеров всех времен. Журнал «The Ring» поставил Дурана на пятое место в списке 80-ти лучших боксеров за последние 80 лет в 2002 году.

Боксёр десятилетия (1970-е) по версии журнала «Ринг».

Спортивными обозревателями безоговорочно считается величайшем инфайтером всех времён (то есть бойцом, который боксирует вплотную, плечо-в-плечо к сопернику).

Детство и юность 
Дуран был одним из восьмерых детей Маргарито Дурана Санчеса и Клары Саманьего, детство которых прошло в однокомнатной квартире на задворках Панама-Сити. Одна комната была маленькой и слишком тесной для столь большой семьи, поэтому Роберто спал на улице. Дуран рос в панамских трущобах, в невероятной нищете, питался из мусорных баков, и как только подрос достаточно, чтобы постоять за себя на улице, стал уличным чистильщиком обуви. Конкуренция на улице была столь жестокой, а безработица столь повсеместной, что даже за право чистить обувь на углу ему регулярно приходилось драться с другими мальчишками. На заработанные деньги он ходил в кинотеатр и смотрел мексиканские художественные фильмы о приключениях Эль-Санто (народного заступника, сражавшегося со злом, скрывавшего свою личность под борцовской маской). На экране Эль-Санто картинно хватал злодеев одной рукой за отворот одежды, а другой карал их за совершённые злодеяния. Именно бесконечный просмотр этих фильмов повлиял на весьма оригинальный стиль бокса Дурана. Боксировать Дуран начал уже в 8 лет. Говоря о детстве Дурана, спортивный обозреватель Пит Акстельм вопрошал: «Какое же чудовищное прошлое произвело эту свирепую машину уничтожения!?».

Однажды, когда ему было 12 лет, Дуран пробрался через ограду богатой фазенды, чтобы украсть несколько спелых кокосов себе на пропитание. Хозяин фазенды, Карлос Салета, местный влиятельный бизнесмен, как раз сидел у себя в саду, когда застал Дурана за кражей кокосов. Карлос поймал его, но узнав, что тот ворует чтоб не умереть с голоду, позвал своего непрошеного гостя к обеденному столу, накормил и подружился с ним. Они повстречались снова через четыре года, находясь в Кёльне, Карлос был зрителем на любительских соревнованиях по боксу, где Дуран выступал в четвертьфинале. Дуран дрался совершенно отчаянно, чем сразу привлёк внимание своего благотворителя. Карлос станет патроном для Дурана, будет организовывать его поездки зарубеж для участия в турнирах и встреч с рейтинговыми боксёрами современности. Впоследствии, Дуран никогда не забывал своего нищенского происхождения и всегда помогал бедноте в странах, в которых боксировал, однажды раздав милостыни на $10 тыс. за раз. После того как скончался его друг Эстебан де Хесус, умиравший у Дурана на руках, Роберто шёл по улицам и угощал десяток встреченных уличных мальчишек любыми сладостями, которые они захотят, всю ночь напролёт, после чего попрощался с ними, отвернулся от сопровождавшего его Альфонсо Кастильо и долго горько плакал.

Стиль бокса Дурана представлял собой вход в тесный контакт с соперником, практически в клинч, с первых же секунд боя, после чего Дуран методично «вязал» им руки, блокируя удары и интенсивно работая по корпусу. Дуран, в отличие от традиционной боксёрской техники, не возвращал бьющую руку обратно, как это принято повсеместно, а продолжал ею движение вперёд на захват или обхват рук или туловища соперника, его удары неожиданно для соперников переходили в захваты и наоборот, захваты переходили в удары. Поскольку большинство его соперников были не готовы к такого рода возне в обнимку, они через несколько раундов изнемогали в клинче, после чего Дуран, который действовал в привычной для себя среде и не уставал от борьбы вплотную, быстро переключался на среднюю дистанцию, откуда добивал измождённых соперников.

Начинал Дуран свою карьеру как яркий панчер, но под руководством выдающегося тренера Рэя Арселя, боксерское мастерство панамца сильно возросло - на пике своей карьеры Дуран был не просто грозным нокаутером, но ещё и очень мастеровитым боксером. После первого боя Рэй Леонард даже выказал определенную благодарность Дурану за «урок бокса». Дуран мог великолепно защищаться, возможно поэтому он смог покорить четыре весовых категории и противодействовать боксерам много крупнее себя. Его правый прямой кросс был грозным нокаутирующим оружием, но и другими ударами Дуран был способен нокаутировать. Панамец был также хорошим боддипанчером. В молодые годы дрался с высокой интенсивностью, демонстрируя хорошую выносливость и отменный воркрейт. Дурана больше считают нокаутером поздних раундов, он методично выматывал противником и добивал своими сокрушительными ударами. Но были в его карьере и ранние нокауты, например первый бой на территории Соединённых Штатов. Многими экспертами Дуран признаётся как очень совершенный боксёр, способный действовать с разных дистанций; он мог нокаутировать противника, мог бить серии ударов, мог очень хорошо уходить от ответных атак; вместе с тем Дуран был неплохим  темповиком и мог выматывать противника в стиле свормера. Дуран не был чистым боксером, он мог действовать «грязно», мог незаметно нарушить правила, «сфолить», в стиле Бернарда Хопкинса или Холлифилда.

1968—2001 
Дебютировал в феврале 1968 года.

В июне 1972 года Роберто Дуран вышел на ринг против чемпиона в лёгком весе по версии WBA Кена Бьюкенена. В 13-м раунде Дуран провёл удар в нижнюю часть корпуса. Бьюкенен упал, скрючившись пополам. Рефери зафиксировал нокаут. Результат был спорным. Часть экспертов сочла, что удар был ниже пояса.

В ноябре 1972 года в нетитульном бою Дуран встретился с пуэрториканцем Эстебаном Де Хесусом. Де Хесус в 1-м раунде послал панамца в нокдаун. По итогам 10 раундом единогласным решением победителем был объявлен пуэрториканец.

В январе 1973 года Дуран нокаутировал в 5-м раунде Джимми Робертсона.

В июне 1973 года он нокаутировал в 8-м раунде Эктора Томпсона.

В сентябре 1973 года Дуран нокаутировал в 10-м раунде Гаца Исимацу.

В марте 1974 состоялся повторный бой между Роберто Дураном и Эстебаном Де Хесусом. На этот раз бой был титульным. Де Хесус как и в 1-м бою в 1-м раунде отправил панамца в нокдаун. В 11-м раунде Дуран нокаутировал претендента.

В декабре 1974 года Дуран в 1-м раунде нокаутировал Масатаку Такаяму.

В марте 1975 года он в 14-м раунде нокаутировал Рэя Лампкина.

В декабре 1975 года Дуран в 15-м раунде нокаутировал Леонсио Ортиса.

В мае 1976 года Роберто Дуран вышел на ринг против непобежденного Лу Биццарро. Биццарро дважды падал в 10-м раунде и дважды в 14-м. Дуран нокаутировал противника в 14-м раунде.

В октябре 1976 года панамец в 1-м раунде нокаутировал Альваро Рохаса, имевшего отрицательным баланс побед и поражений, но допущенного до титульного боя.

В январе 1977 года Дуран в 13-м раунде нокаутировал Виломара Фернандеса.

В сентябре 1977 года он по очкам победил Эдвина Вируэту.

В январе 1978 года состоялся 3-й бой между Роберто Дураном и чемпионом мира в лёгком весе по версии WBA Эстебаном Де Хесусом. Дуран нокаутировал противника в 12-м раунде.

В январе 1979 года Дуран оставил лёгкий вес.

В июне 1980 года состоялся бой между Роберто Дураном и непобеждённым чемпионом мира в полусреднем весе по версии WBC Шугаром Рэем Леонардом. Дуран выиграл по очкам. Это было первым поражением в карьере Леонарда. Ещё до боя Дуран вывел Леонарда из равновесия своими провокационными действиями. В бою Дуран придерживался агрессивной тактики, нередко зажимая Леонарда возле канатов и бомбя тяжелыми сериями ударов. Уже во втором раунде Дуран успешно провел тяжелый удар слева, которым потряс своего визави. Потрясенный Леонард вынужден был отказаться на время от активных действий, чтобы прийти в себя. Подобное решение стоило Леонарду нескольких проигранных раундов, однако, благодаря этому американский боксер сумел восстановиться и позже достаточно достойно сопротивляться агрессивному натиску своего панамского противника. В конце боя Леонард выглядел изрядно уставшим. В завершающем раунде Дуран даже позволил себе слегка поиздеваться над противником. В целом бой прошёл под диктовку панамца, который и выиграл его довольно уверенно. Тем не менее, стоит отметить что и Леонард не был грушей для битья, мужественно обороняясь, имел немало успешных эпизодов по ходу поединка, однако в том бою Дуран объективно выглядел лучше.

В ноябре 1980 состоялся повторный бой между Дураном и Леонардом. Перед боем у Дурана имелись проблемы с весом — по слухам бывший легковес показывал на весах цифры в районе 90 килограмм. Также известно что после своей первой победы над Леонардом Дуран, что называется, «почивал на лаврах» и его дисциплина дала серьезный сбой. Как результат, в 8-м раунде Дуран капитулировал, сказав знаменитую фразу «no mas». Бытует мнение что фраза была несколько другой и позже была слегка додумана для придания большей эпичности моменту. Сам Дуран говорил позже что вынужден был капитулировать ввиду спазмов в животе, как следствия пропущенных ударов по корпусу. Но тем не менее, как бы то ни было, повторный бой и близко не напоминал первый. Находясь в отвратительной форме, Дуран был буквально деклассирован противником. После этого боя у Дурана на определённое время начался спад в карьере, но тем не менее легендарный панамец позже нашёл в себе силы вернуться на вершину боксерского олимпа.

В июне 1982 года Дуран вышел на бой против чемпиона мира в 1-м среднем весе по версии WBC Уилфред Бенитес. Бенитес выиграл по очкам.

В сентябре 1982 года панамец раздельным решением судей проиграл малоизвестному Киркленду Лейнгу. Поединок получил статус «Разочарование года» по версии журнала «Ринг».

В июне 1983 года Дуран вышел на ринг против чемпиона мира в 1-м среднем весе по версии WBA Дейви Мура. В 8-м раунде бой был остановлен рефери, так как это превратилось в избиение Мура.

В ноябре 1983 года Роберто Дуран вышел на ринг против абсолютного чемпиона мира в среднем весе Марвина Хаглера. Бой вышел близким и достаточно конкурентным. В отличие от большинства своих предыдущих боев в этом поединке Дуран чаще работал вторым номером, отказываясь от своей привычной агрессивной тактики. Подобная стратегия панамца может быть объяснена превосходством Хаглера в габаритах и ударной мощи. Тем не менее, панамский атлет сумел составить достойную конкуренцию физически более мощному оппоненту. Стоит отметить, что оба боксера снискали славу сильных панчеров, что сказалось на рисунке боя: весь бой присутствовало психологическое напряжение и оба атлета не торопились идти друг на друга с «открытым забралом», опасаясь жестких ударов со стороны противника. Тем не менее, даже несмотря на подобную осторожность, бой вышел весьма зрелищным. Незадолго до окончания поединка, после одного из самых успешных для Дурана раундов, Хаглер получил небольшое рассечение. Тем не менее, активизировавшись в финальных раундах, Хаглер сумел вырвать победу. Итог: победа Хаглера единогласным решением в близком бою.

В июне 1984 года Дуран встретился с чемпионом мира в 1-м среднем весе по версии WBC Томасом Хирнсом. Хирнс нокаутировал панамца во 2-м раунде. После этого боя эксперты поставили крест на Дуране.

В июне 1986 года панамец раздельным решением судей проиграл малоизвестному Робби Симсу.

В феврале 1989 года Роберто Дуран вышел на бой против чемпиона мира в среднем весе по версии WBC Айрена Баркли. Бой носил открытый характер — оба противника пытались друг друга перерубить. Ближе к концу боя панамец оформил один из эффектнейших нокдаунов в истории бокса, проведя комбинацию из нескольких левых хуков и правых кроссов. Дуран победил раздельным решением судей. Поединок получил статус «бой года» по версии журнала «Ринг».

В декабре 1989 года состоялся 3-й бой между Роберто Дураном и чемпионом мира во 2-м среднем весе по версии WBC Шугаром Рэем Леонардом. Леонард легко выиграл по очкам постаревшего оппонента.

В марте 1991 года Дуран вышел на ринг против малоизвестного Пэта Лоулора. В 6-м раунде Дуран травмировал плечо. Бой был прекращён. Лоулор победил техническим нокаутом.

В июне 1994 года Дуран проиграл по очкам Винни Пациенце.

В январе 1995 года он в реванше вновь проиграл Пациенце.

В июне 1996 года Роберто Дуран проиграл по очкам Эктору Камачо.

В феврале 1997 года в Аргентине Дуран проиграл аргентинцу Хорхе Фернандо Кастро.

В июне 1997 года в Панаме Дуран в реванше победил Кастро.

В августе 1998 года Роберто Дуран вышел на бой против чемпиона мира в среднем весе по версии WBC Уильяма Джоппи. Джоппи односторонне избил и нокаутировал постаревшего Дурана в 3-м раунде.

В марте 1999 года Дуран проиграл по очкам малоизвестному Омару Эдуардо Гонсалесу.

В июне 2000 года Дуран, спустя 9 лет, взял реванш у Пэта Лоулора, победив его единогласным решением судей.

В июле 2001 года Дуран в повторном бою вновь уступил Эктору Камачо. После этого боя Дуран ушёл из бокса.

В массовой культуре 
 О жизни Дурана снят американско-панамский художественный фильм  (2016), роль Роберто в котором исполнил венесуэльский актёр Эдгар Рамирес.
 В интервью GQ, Аль Пачино упомянул, что одним из прообразов Тони Монтаны (Лицо со шрамом) был Роберто Дуран.

Видеоигры 
 2001 — Knockout Kings 2001

Личная жизнь 
Роберто Дуран женат, у него 6 детей.

См. также 
 Список чемпионов мира по боксу в нескольких весовых категориях

Примечания

Ссылки 
 

Боксёры Панамы
Боксёры 1960-х годов
Боксёры 1970-х годов
Боксёры 1980-х годов
Боксёры 1990-х годов
Боксёры 2000-х годов
Боксёры второй легчайшей весовой категории
Боксёры полулёгкой весовой категории
Боксёры второй полулёгкой весовой категории
Боксёры лёгкой весовой категории
Боксёры первой полусредней весовой категории
Боксёры полусредней весовой категории
Боксёры первой средней весовой категории
Боксёры средней весовой категории
Боксёры второй средней весовой категории
Боксёры полутяжёлой весовой категории
Чемпионы Всемирной боксёрской ассоциации
Чемпионы Всемирного боксёрского совета
Члены Международного зала боксёрской славы
Абсолютные чемпионы мира по боксу